En Pologne, Pniewo peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pniewo, village du powiat de Koło,
 Pniewo, village du powiat de Złotów.

dans la voïvodie de Łódź
 Pniewo, village.

dans la voïvodie de Lubusz
 Pniewo, village de la gmina de Międzyrzecz,
 Pniewo, village de la gmina de Bledzew.

dans la voïvodie de Mazovie
 Pniewo, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki,
 Pniewo, village du powiat de Pułtusk.

dans la voïvodie de Podlachie
 Pniewo, village.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Pniewo, village du powiat de Gryfice,
 Pniewo, village du powiat de Gryfino.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Pniewo, village.